Entraigues puede referirse a: 

 Entraigues, comuna francesa situada en Isère.
 Entraigues, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.